Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1975:

 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1975 (женщины)
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1975 (мужчины)